Кныш — характерный для белорусской и украинской кухонь небольшой круглый пирожок с запеченной внутри начинкой.

Персоналии 
 
 Кныш, Валентин Филиппович (1937—2022) — российский политик.
 Кныш, Владимир Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист и тренер клуба «Нефтяник-Укрнефть».
 Кныш, Иван Павлович (1900—1978) — генерал-майор Советской Армии, участник Гражданской и Великой Отечественной войн.
 Кныш, Михаил Николаевич (род. 1983) — украинский легкоатлет, спринтер.
 Кныш, Николай Самойлович (1935—1995) — передовик производства, бригадир шахтёров. Герой Социалистического Труда.
 Кныш, Ренальд Иванович (1931—2019) — советский и белорусский тренер по спортивной гимнастике, заслуженный тренер БССР и СССР.
 Кныш, Яков Антонович (1917—1961) — советский военнослужащий, войсковой разведчик, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Кнышев
 Кнышов